Die neunte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2000 in Vietnam ausgetragen. Das Turnier begann am 3. September und endete am 17. September. Sieger wurde der Oman durch einen 1:0-Sieg gegen den Iran. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit dem Dritten Japan für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2001.

Qualifikation 

Vietnam war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in neun Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer:

  (Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Titelverteidiger)

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 3. September bis 17. September 2000 in Đà Nẵng ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Oman und Iran sowie der Dritte Japan qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2001.

Nach dem Turnier wurden 16 Spieler für jeweils zwei Jahre gesperrt, da sie die Altersgrenze bereits überschritten hatten. Die betroffenen Nationalmannschaften des Irans, Omans, Thailands, Nepals und Bangladeschs wurden für die Asienmeisterschaft 2002 gesperrt. Die Ergebnisse von 2000 blieben unverändert.

Weblinks 
 9th Asian U-16 Championship 2000 auf rsssf.com (englisch)

2000
Fußballveranstaltung 2000
Fußball (Vietnam)
Sportveranstaltung in Đà Nẵng